Hexaclorociclohexà, derivat del ciclohexà utilitzat com a plaguicida
 hch, també és el codi ISO 639-3 del huichol, llengua uto-asteca parlada pels huichols de Mèxic